O termo Rodoviária de Campinas pode designar dois lugares:

Estação Rodoviária Dr. Barbosa de Barros, terminal rodoviário que ficou em atividade entre 1973 e 2008;
Terminal Multimodal de Campinas, terminal rodoviário em atividade desde 2008.

Desambiguação